Piskunow ist der Familienname folgender Personen:

 Hlib Piskunow (* 1998), ukrainischer Hammerwerfer
 Nikolai Semenowitsch Piskunow (1908–1977), sowjetischer Mathematiker
 Sergei Wiktorowitsch Piskunow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Wladyslaw Piskunow (* 1978), ukrainischer Hammerwerfer